Mistrzostwa Azji w zapasach w 2023 roku zostaną rozegrane w dniach 9 – 14 kwietnia w mieście Astana w Kazachstanie.

Tabela medalowa

Wyniki

styl klasyczny

styl wolny

kobiety styl wolny

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona mistrzostw Azji 

Mistrzostwa Azji w zapasach
Sport w Astanie
Zapasy w Kazachstanie
2023 w Kazachstanie
2023 w zapasach